

Cinema
Il gioco della verità (Le jeu de la vérité), film diretto da Robert Hossein (1961)
Il gioco della verità, film diretto da Michele Massa (1974)

Letteratura
Il gioco della verità  Libro rosa scritto da Lynn Erickson nella collana I nuovi bestsellers con il numero 211, nel luglio 2001.
Il gioco della verità, autobiografia di María Denis.
Il gioco della verità, Libro di racconti di Andrea Carraro uscito nel 2009 presso l'editore Hacca.

Musica
Il gioco della verità, canzone di Eros Ramazzotti dall'album In certi momenti (1987)

Altro
Il gioco della verità, episodio di A tutto reality - La vendetta dell'isola